Kontinental Hockey League 2018/2019 (ryska: Континентальная хоккейная лига, Kontinentalnaja chokkejnaja liga) var den elfte säsongen av KHL.

Deltagande lag 
Inför säsongen beslutade KHL att inte låta Jugra och Lada fortsätta i ligan. Båda klubbarna hade haft höga statsbidrag utan att dra särskilt stora tittar- eller publiksiffror. Dessutom hade de en jämförelsevis låg budget för spelarlöner och stod sig inte i konkurrensen med de andra lagen. KHL bestod därför av 25 lag.

Förlopp 
Några dagar före premiären meddelade KHL att de byter till NHL:s poängsystem. Tidigare har (som i SHL) vinnande lag fått tre poäng och vinnare på övertid två poäng. Övertidsförlust har givit ett poäng. Med det nya systemet får vinnande lag alltid två poäng oavsett om vinsten skett på övertid eller ej. Förlust på övertid ger fortfarande ett poäng.

Säsongen började den 1 september med öppningscupen (, Kubok Otkrytija) där förra säsongens vinnare av Gagarin Cup möter förra säsongens seriesegrare; Ak Bars Kazan–SKA Sankt Petersburg. Matchen slutade 1–6.

Inledningen på säsongen gick idrottsligt bra för Jokerit. Efter 14 matcher kunde de räkna hem 10 segrar och en placering bland de tre första i den västra konferensen. Utanför isen råkar föreningen däremot i bråk med den finska tidningen Helsingin Sanomat som efter en granskning av ägarförhållandena publicerar en bild på klubbens logga med en bild på Rysslands president Vladimir Putin inklippt. Klubben rasar mot hånet och hotar stämma tidningen.

För Sibir börjar säsongen tungt med elva raka förluster. Nytt bottenrekord för KHL. Bättre gick det för SKA som satt rekord i motsatt riktning genom att inte släppa in ett enda mål på 279 minuters speltid vilket nästan motsvarar fem matcher. Den svenske målvakten Magnus Hellberg var en av SKA:s målvakter bakom denna bedrift. Andra svenska spelare som inledde säsongen bra var Linus Videll och Linus Omark som båda gjort elva poäng första månaden. Videll på nio matcher och Omark på tio. Målvakten Lars Johansson (CSKA) höll under hösten nollan sju gånger på tretton matcher medan Magnus Hellberg (SKA) höll nollan fem gånger.

Artur Kajumov, spelare i  Lokomotiv, ställde till bråk i en mach mot Jokerit den 7 december. Efter en ful tackling av Jesper Jensen, som segnade ner på isen, utbröt slagsmål. I tumultet som uppstår utdelar Kajumov ett knytnävslag som träffar en domare i ansiktet. När han därefter leds av planen av en annan domare försöker han hetsa upp Lokomotiv-supportrarna. För dessa förseelser får han 13 matchers avstängning.

Grundserien
Grundserien spelades mellan den 1 september 2018 och 22 februari 2019. Data till tabellerna nedan är hämtade från KHL.

Västra konferensen

Bobrovdivisionen

Tarasovdivisionen

Östra konferensen

Charlamovdivisionen

Tjernysjovdivisionen

Gagarin Cup 

Data till grafiken är hämtade från KHL.

Svenskar i KHL 
Inför säsongsstarten var 21 svenska ishockeyspelare kontrakterade för KHL-lag.

Referenser

Ishockeysäsongen 2018/2019
2018/2019
2018 i Ryssland
2018 i Kazakstan
2018 i Lettland
2018 i Slovakien
2018 i Vitryssland
2018 i Finland
2018 i Kina
2019 i Ryssland
2019 i Kazakstan
2019 i Lettland
2019 i Slovakien
2019 i Vitryssland
2019 i Finland
2019 i Kina